Le terme Wickenden est un patronyme de famille.

Personnalités 

 Keith Wickenden (1932–1983), homme politique anglais
 William Wickenden (c. 1614 - 1671), ministre baptiste américain
 William E. Wickenden (1882–1947), éducateur américain

Toponymes 
 Forêt rare du Lac-Wickenden, un écosystème forestier exceptionnel de l'Île d'Anticosti, Minganie, Côte-Nord, au Québec, Canada.
 Lac Wickenden, un lac de l'Île d'Anticosti, Minganie, Côte-Nord, au Québec, Canada.
 Lac Wickenden, un lac du territoire non organisé du Lac-Normand, en Mauricie, au Québec, Canada.
 Wickenden Street, une route à Providence, Rhode Island, États-Unis.
 Wickenden, un lieu-dit du centre de l'Île d'Anticosti, Minganie, Côte-Nord, au Québec, Canada.